Luis Álvarez (1911-1988) – fisico e premio Nobel ispano-statunitense
 Luis A. Álvarez – calciatore
 Luis F. Álvarez (1853-1937) – medico spagnolo, nonno di Luis Álvarez
 Luis Antonio Álvarez Murillo – arciere messicano
 Luis Álvarez – cavaliere spagnolo